Medaliści igrzysk olimpijskich w kombinacji norweskiej – zestawienie zawodników i drużyn, które przynajmniej raz stanęły na podium zawodów olimpijskich w kombinacji norweskiej.

Konkursy olimpijskie w kombinacji norweskiej rozgrywane są od pierwszych zimowych igrzysk, które odbyły się w 1924 roku w Chamonix. W latach 1924–1968 rozgrywany był jeden konkurs indywidualny, w skład którego wchodziły skoki narciarskie na obiekcie dużym oraz bieg na 15 lub początkowo – 18 kilometrów. Od igrzysk w 1972 roku, konkurencję w kombinacji norweskiej tworzyły skoki narciarskie na obiekcie normalnym i bieg na 15 kilometrów. W 1988 roku podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Calgary do kalendarza włączono także konkurs drużynowy, składający się z serii skoków na obiekcie normalnym i z biegu sztafetowego. W latach 1988–1994 każda drużyna składała się z trzech zawodników, a od igrzysk w Nagano w 1998 roku z czterech. W 2002 roku do kalendarza igrzysk został wprowadzony dodatkowy konkurs – skoki na skoczni dużej + bieg na 7,5 km. W 2010 roku dystans zamieniono na 10 km. W tym samym roku zmieniono także dystans biegu w konkursie na skoczni normalnej z 15 na 10 km oraz do konkursu drużynowego zamiast skoków na skoczni normalnej wprowadzono skoki na obiekcie dużym.

W latach 1924–1952 najpierw przeprowadzano bieg narciarski, a następnie serie skoków. Od 1956 roku sytuacja jest odwrotna. Do igrzysk w 1984 roku odległości skoków i czas biegu przeliczano na punkty i po podliczeniu ustalano miejsca poszczególnych zawodników. W 1988 roku wprowadzono nowy system punktacji, oparty na metodzie Gundersena, według którego pozycje na starcie biegu ustalane są według wyników uzyskanych w skokach.

Norweg Jørgen Graabak jest pierwszym komninatorem norweskim w historii, który zdobył cztery złote medale olimpijskie. Trzykrotnie tytuł mistrza olimpijskiego zdobyło czterech zawodników – Samppa Lajunen, Felix Gottwald, Ulrich Wehling i Eric Frenzel. Wehling jako pierwszy i jedyny kombinator w historii zdobył trzy złota olimpijskie w konkurencjach indywidualnych. Lajunen zdobył dwa złote medale w konkurencjach indywidualnych oraz jeden w konkursie drużynowym i uczynił to w trakcie jednych igrzysk olimpijskich, tym samym stając się pierwszym zawodnikiem w historii, który tego dokonał. Gottwald natomiast raz został indywidualnym mistrzem olimpijskim i dwa razy mistrzem w drużynie.

Reprezentacją, która wywalczyła najwięcej medali olimpijskich, zarówno w zawodach indywidualnych, jak i drużynowych jest Norwegia, która zgromadziła łącznie 34 medali, w tym 14 złotych. W konkurencjach drużynowych dwukrotnie złote medale wywalczyli reprezentanci Austrii, Japonii, Norwegii i Niemiec.

Medaliści chronologicznie

Konkursy indywidualne na skoczni dużej 
Indywidualne konkursy olimpijskie w kombinacji norweskiej, w skład których wchodziły skoki narciarskie na obiekcie dużym i bieg na 18 km rozgrywane były w latach 1924–1952, natomiast w latach 1956–1968 dystans do pokonania wynosił 15 km.  W 2002 roku ponownie zostały wprowadzone do kalendarza olimpijskiego. Zmianie uległ natomiast dystans biegu, który został skrócony o połowę. W 2010 ponownie nastąpiła zmiana dystansu, który w Vancouver wynosił 10 km. Długość trasy nie uległa zmianie podczas kolejnych zimowych igrzysk. Poniższa tabela prezentuje wszystkich złotych, srebrnych i brązowych medalistów olimpijskich w wymienionej konkurencji.

Konkursy indywidualne na skoczni normalnej 
Konkursy na skoczni normalnej są rozgrywane od 1972 roku. Do 2006 roku dystans biegu wynosił 15 km. Podczas igrzysk w Vancouver skrócono długość trasy o 5 kilometrów. Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich medalistów olimpijskich w tej konkurencji.

Konkursy drużynowe 
Zawody sztafet rozgrywane są od Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988. Przez pierwsze trzy igrzyska w skład każdej reprezentacji wchodziło trzech zawodników, a dystans biegu każdego z członków zespołu wynosił po 5 kilometrów. W 1998 roku do konkursów drużynowych wprowadzono zespoły czteroosobowe, ale dystans biegu każdego z zawodników nie uległ zmianie. W poniższej tabeli zawarte zostały pełne składy wszystkich reprezentacji, które wywalczyły medale olimpijskie w konkursach sztafet.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 

Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski w kombinacji norweskiej. Uwzględnione zostały zarówno starty indywidualne, jak i drużynowe.

Klasyfikacja medalistów w konkurencjach indywidualnych 
Poniższe zestawienie przedstawia wszystkich zawodników, którzy zdobyli przynajmniej dwa medale olimpijskie, w tym przynajmniej jeden złoty. Pod uwagę wzięte zostały tylko medale zdobyte w konkurencjach indywidualnych.

Klasyfikacja państw 
W poniższej tabeli przedstawione zostały reprezentacje, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski. Uwzględnione zostały zarówno medale zdobyte w konkursach indywidualnych, jak i w drużynowych.

Klasyfikacja reprezentacji w konkursach drużynowych 
W tabeli przedstawione zostały wszystkie reprezentacje, które chociaż raz stanęły na podium olimpijskiego konkursu sztafet.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w kombinacji norweskiej podczas kolejnych edycji zimowych igrzysk olimpijskich. Przedstawiono sumę wszystkich medali (złotych, srebrnych i brązowych) we wszystkich konkurencjach łącznie.

Klasyfikacja państw według konkurencji 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę medali zdobytych przez poszczególne państwa w konkurencjach w kombinacji norweskiej. 

Zastosowano następujące skróty:
 duża ind. – konkurs indywidualny na dużej skoczni,
 norm. ind. – konkurs indywidualny na normalnej skoczni,
 sprint ind. – sprint indywidualny,
 duża druż. – konkurs drużynowy na dużej skoczni.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Kombinacja norweska na igrzyskach olimpijskich
Kombinacja norweska